OFC Champions League 2013/2014 var den trettonde säsongen av Oceaniens klubbmästerskap. Turneringen genomgick till denna säsongen en större förändring, dubbelmöten i gruppspelet slopades och ersättas med enkelmöten där antalet lag utökades från 8 till 12, antalet grupper utökades från 2 till 3, slutspelet bestod däremot av dubbelmöten. Turneringen vanns av Auckland City, från Nya Zeeland, som i finalen besegrade Amicale, från Vanuatu, med sammanlagt 3–2.

Preliminär omgång

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Auckland City avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Amicale avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Final

Källor
Officiell hemsida
Rsssf.com